Satchmopsis är ett släkte av svampar. Satchmopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Satchmopsis